Гейрот (нем. Heuroth) — фамилия:

Известные носители:

 Гейрот, Александр Александрович (1882—1947) — актёр, заслуженный артист РСФСР (1933).
 Гейрот, Александр Фёдорович (1817—1882) — русский генерал, участник Кавказской войны, один из крупнейших издателей России.
 Гейрот, Фёдор Фёдорович (Фридрих Август Вильгельм; 1776—1828) — профессор ИМХА, лейб-медик; действительный статский советник.